Shults ist der Name folgender Personen:
 Marina Shults (* 1994), israelische Rhythmische Sportgymnastin
 Tammie Jo Shults (* 1961), US-amerikanische Flugpilotin
 Trey Edward Shults (* 1988), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor, Filmeditor und Filmproduzent

Siehe auch:
 Shults-Halbinsel, Halbinsel im ostantarktischen Viktorialand
 Schultz
 Shultz